Dolf Gilissen (1894—1985), een Nederlands voetballer.
 Erik Gilissen (1968), een Belgisch Vlaamsgezind politicus.
 Frans Gilissen (1886—1964), een Nederlands voetballer.
 Hans Gilissen (1957), een Nederlands bestuurder.
 Jean Gilissen (1891—1918), een Nederlands voetballer.
 Johannes Hubertus Gilissen (1908—1975), een Nederlands burgemeester.
 Kelly Gilissen (1988), een Nederlands voetballer.
 Paul Gilissen (1934—2020), een Nederlands politicus.
 Tim Gilissen (1982), een Nederlands voetballer.

Zie ook
 Theodoor Gilissen Bankiers